pieve de Sampiero
 Dominique Sampiero